Треугольник Зуко — это трилемма свойств имён участников сетевых протоколов.
 Понятные человеку: осмысленные и запоминающиеся (с низкой энтропией) имена.
 Защищённые: размер ущерба, который может нанести системе злоумышленник, должен быть как можно ниже.
 Децентрализованные: по имени можно определить обозначаемую сущность, не обращаясь к центральной службе или специальному авторитетному источнику.

Обзор 
Зуко Вилкокс предположил, что нельзя достичь выполнение более чем двух свойств одновременно. Например, технология DNSSec предлагает безопасную удобочитаемую схему именования, которая не застрахована от компрометации корневым узлом; .onion-адреса и биткойн-адреса — защищены и децентрализованы, но они сложно воспринимаются человеком; в I2P используются службы перевода имён, которые являются безопасными (так как выполняются локально) и обеспечивают человекопонятные имена, но эти имена не могут использоваться глобально в децентрализованной сети без существования авторитетных узлов.

Решения 
Было создано несколько систем, демонстрирующих все три свойства треугольника Зуко, в том числе:
 В статье программиста Ника Сзабо «Защищенные названия с авторитетом владельца» показано, что все три свойства могут быть достигнуты до пределов Византийской отказоустойчивости.
 Активист Аарон Шварц описал систему доменных имён на блокчейне. Подобные системы остаются уязвимыми для «атаки Сивиллы», но безопасны в рамках безопасности самого блокчейна. Namecoin сейчас реализует эту концепцию.
Несколько платформ реализуют опровержения предположения Зуко, в том числе: Twister (использует bitcoin-протокол), Blockstack (может работать на любом блокчейне, в настоящее время использует Биткойн), Namecoin (отдельный блокчейн), Monero OpenAlias.

См. также 
 Petname
 Система имён GNU

Примечания

Ссылки 
 Zooko Уилкокс-О’Хирна, имена: децентрализация, надежного, человека-значимое: выбрать две — эссе, освещающих эту трудность
 Марк Стиглер, Введение в Petname системы — четкое введение
 Ник Сабо, защищенных прав собственности — утверждает, что все три свойства могут быть достигнуты до пределов Византийской отказоустойчивости.
 Боб Вайман, сохранение идентичности: обновление Zooko пирамид
 Павел Кроули, Квадратура Zooko треугольник
 Аарон Шварц, Квадратура треугольника, используя технику с Биткойн

Программы для защиты информации
Электронная коммерция